Koya bezeichnet:

 Koya (Irak), eine Stadt in der Autonomen Region Kurdistan
 Koya (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone, Westafrika
 Koya (Guinea), eine Ortschaft in Guinea, Westafrika
 Kōya (Wakayama), eine Stadt in der Präfektur Wakayama, Japan
 eine Gruppe von Bergen in Japan, siehe Kōya-san
 Koya (Volk), eine Volksgruppe in Indien
 Koya (Sprache), die zur dravidischen Familie gehörige Sprache dieses Volkes
 KOYA, ein Radiosender der Rosebud Indian Reservation (Indianerreservat) im US-Bundesstaat South Dakota
 Königreich Koya, ein historisches Königreich in Sierra Leone und Liberuia

Koya ist der Familienname folgender Personen:
 Tadashi Koya (* 1970), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Koja
 Coya
 Coja